Рогі́зна — село в Україні, в Тиврівському районі Вінницької області. Населення становить 237 осіб.

Історія 
Станом на 1885 рік у колишньому власницькому селі Печарської волості Брацлавського повіту Подільської губернії мешкало  , налічувалось 151 дворове господарство, існували православна церква, постоялий двір, постоялий будинок, водяний млин й винокурний завод.

1892 існувало 216 дворових господарств, проживало  .

.

1905 року у селі, що належало Н. О. Банову, існувало 305 дворових господарства, проживало  , існувала православна церква, церковно-приходська школа, водяний млин й поромна переправа через Буг.

Відомі люди 
 Головатюк Петро Йосипович (1942–2007) — український поет.

Пам'ятки 
 «Закрута» (ландшафтний заказник)

Примітки

Література 
 Вели́ка Вули́га // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.571 (Рогізна)

Посилання 
 Погода в селі Рогізна

Села Вінницької області
Населені пункти Вінницького району